

Toponymie
 Włodki  est un village polonais de la gmina de Repki dans le powiat de Sokołów et dans la voïvodie de Mazovie.
 Włodki  est un village polonais de la gmina de Mały Płock dans le powiat de Kolno et dans la voïvodie de Podlaskie.